Aranza Salut era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Verónica Cepede Royg ha battuto in finale Adriana Pérez 7–6(7–4), 7–5.

Teste di serie

  Ana-Clara Duarte (quarti di finale)
  Roxane Vaisemberg (quarti di finale)
  Verónica Cepede Royg (campione)
  Teliana Pereira (primo turno)

 Mailen Auroux (primo turno)
 Vivian Segnini (semifinali)
 Andrea Koch-Benvenuto (quarti di finale)
 Andrea Benítez (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

MasterCard Tennis Cup 2011